Делта-Джанкшен:

 Делта-Джанкшен — город на Аляске, США.
 Делта-Джанкшен — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Делта-Джанкшен (Аляска), США.